Gabriel Elorriaga puede referirse a dos personas:

Gabriel Elorriaga Pisarik es un político español, nacido en 1962;
Gabriel Elorriaga Fernández, también político (padre del anterior), nacido en 1930.